Diego Avarelli – presidente di sezione e presidente onorario della Corte dei conti italiano
 Walter Avarelli – consigliere della Corte dei conti e giocatore di bridge italiano